Las siglas WDS pueden referirse a:

 Wireless Distribution System: un sistema de distribución inalámbrico; o
 Windows Deployment Services: tecnología Microsoft.